Олег Витальевич Боженко (; род. 12 июня 1963 года, г. Николаев) — украинский государственный деятель, депутат Верховной рады Украины II созыва (1994—1998).

Биография 

Родился 12 мая 1963 года в Николаеве.

С августа 1980 года по сентябрь 1981 года — старший пионервожатый средней школы № 33 г. Николаева. С ноября 1981 года по декабрь 1983 года проходил службу в армии (в/ч 10261, г. Одесса).

Ссылки 
 Боженко Олег Витальевич на сайте Верховной рады Украины 
 Довідка: Боженко Олег Віталійович 

Народные депутаты Верховной рады Украины II созыва